Арматура може да се отнася за:
 Армировка в строителството
 Арматура в музиката
 Устройства за управление движението на флуиди по тръби – кранове, смесители, канелки, клапани и всички подобни.